The Informant ist der Originaltitel folgender Filme:

 The Informant, irischer Spielfilm von Jim McBride aus dem Jahr 1997 
 Der Informant!, amerikanischer Spielfilm von Steven Soderbergh aus dem Jahr 2009